Landtagswahlkreis 92 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Leer-Borkum (1947 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Bielefeld I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Borken II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Coesfeld (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land-Mitte (1947 bis 1962)